Первая лига 1999/2000 () — 66-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 16 июля 1999 года и закончился 28 мая 2000 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1999/2000 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1999/2000 на rsssf.com 

1999/2000
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1999 году
Спорт в Польше в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000